Саклово — название населённых пунктов в России:

 Саклово —  село в Краснокамском районе Башкортостана.
 Саклово — деревня в Агрызском районе Татарстана.